Gabriele de' Gabrielli, cardinale del XV secolo
 Gabriele Gabrielli, pittore del XX secolo